Ribeirensi – abitanti di Ribeira (Brasile)
Ribeirensi – abitanti di Ribeira do Piauí
Ribeirensi – abitanti di Ribeirão Vermelho
Ribeirensi – abitanti di Ribeirão do Largo